Svenska skolan kan avse:
 Utbildning i Sverige
 Någon av de skolor som heter "Svenska skolan":
 Svenska skolan Costa del Sol
 Svenska skolan i Kina
 Svenska skolan i Varkaus
 Svenska skolan i Lahtis
 Svenska skolan i Milano
 Svenska skolan i Nairobi
 Svenska skolan Mallorca
 Svenska skolan i London
 Svenska skolan i Madrid
 Svenska skolan för synskadade